«Як підняти українську економіку» — книга українського економіста Андрія Новака.

Структура 
Книга (І, ІІ і ІІІ-є видання) включає Передмову, Післямову, 10 розділів:
 Регулювання економіки як благо;
 Об'єктивні і суб'єктивні обмежувачі;
 Економічна політика — компроміс регулювання;
 Фіскальні важелі економічної політики;
 Монетарні важелі економічної політики;
 Переваги і вади;
 Взаємний зв'язок фіскальних і монетарних важелів економічної політики;
 Двоє крил економіки. Літати хочемо?;
 Як підняти економічну ефективність України;
 Трифункціональна Економічна Модель України.
Розділ 9 включає 9 умов:
 Економічна безпека держави;
 Розвинене фінансове середовище;
 Суспільноприйнятне оподаткування;
 Раціональний бюджетний розподіл;
 Взаємоузгодженість фіскальної і монетарної політики;
 Корпоратизація;
 Маркетингова атака;
 Економічний розділ Конституції України;
 Модельний шлях економічного розвитку.

До ІІІ-го видання книги також увійшов новий розділ «У відповідь на кризу: Технологія антикризового бюджетування України 2010—2012».

Основні ідеї 

Андрій Новак у книзі виявляє об'єктивні системні та суб'єктивні методологічні першопричини затягування економічної стагнації в Україні крізь призму визначальних параметричних факторів економічної політики.

Ціннісною складовою книги є пропозиції Андрія Новака щодо запровадження в Україні комплексної методології взаємоузгодженого використання фіскальних та монетарних важелів економічної політики як необхідної передумови забезпечення зростання вітчизняної економіки.

Основною новизною є запропонована автором у книзі цілісна модель розвитку української економіки — Трифункціональна Економічна Модель України.

Трифункціональна Економічна Модель України 

Трифункціональна Економічна Модель України — модель формування конкурентоздатної та високоефективної української економічної системи, яка базується на запровадженні механізмів підвищення ефективності роботи трьох головних функцій економічної системи — функції виробництва, функції продажу і функції розподілу, а також покращення взаємодії цих трьох функцій.

Перевидання 

Перше видання книги «Як підняти українську економіку» вийшло в 2006 р. тиражем 3 000 екземплярів. Друге видання вийшло в 2007 р. тиражем 6 000 екземплярів. В 2011 р. вийшло третє видання, доповнене, тиражем 12 000 екземплярів.

Посилання 

Книги за алфавітом
Економічна теорія
Українські книги
Книги 2006